Jméno a příjmení Karel Šťastný má více nositelů:

 Karel Šťastný (malíř) (1865–1935) – český akademický malíř Litomyšlska 
 Karel Šťastný (hudební skladatel) (1913–2002) – český hudební skladatel a dirigent
 Karel Šťastný (ornitolog) (* 1941) – český ornitolog, zoolog, ekolog, vysokoškolský učitel a popularizátor vědy